Кирха Святой Екатерины — лютеранская церковь:

 Кирха Святой Екатерины в Петрове — лютеранская церковь в деревне Петрово, центр прихода Скворица () Евангелическо-лютеранской Церкви Ингрии 
 Кирха Святой Екатерины в Кобрине — лютеранская церковь в деревне Кобрино, бывший центр прихода Коприна () Евангелическо-лютеранской Церкви Ингрии